Сиухино — название населённых пунктов в России:

 Сиухино — деревня в муниципальном образовании «Город Киров» Кировской области.
 Сиухино — деревня в Горномарийском районе Марий Эл.